Оболонков, Илья Юрьевич (род. 1981) — российский актёр театра и кино.
 Оболонков, Николай Харитонович (1926—2000) — советский партийный и государственный деятель.